Junior-VM i håndbold 1997 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1997 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1997 (kvinder)